Anemarrhena és un gènere que pertany a la família de les agavàcies amb una única espècie de planta: Anemarrhena asphodeloides  (1831).

Referències

Enllaços externs 

http://biopl-a-181.plantbio.cornell.edu/
 http://www.ppp-index.de/
http://www.ipni.org/index.html
http://www.catalogueoflife.org/search.php 
http://www.eol.org/

Agavòidies